Мелизе — кантон во Франции, департамент Верхняя Сона
 Мелизе — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Мелизе — коммуна во Франции, департамент Йонна